Пегу может означать:

Топонимы
 Пегу — город в Мьянме;
 Пегу — административный округ в Мьянме;
 Пегу — горный хребет в Мьянме;
 Пегу — средневековое монское государство на части территории современной Мьянмы; 

Фамилия
 Пегу, Адольф (1889—1915) — французский пионер авиации.